

Persone
 Vincenzo Tudini – pittore italiano, autore della tela della Madonna del Rosario della chiesa dei Santi Biagio e Nicola di Scorrano (Cellino Attanasio) e della tela di Santa Caterina con angeli nella Chiesa di Santa Caterina (Teramo)
 Giuseppe Tudini – imprenditore italiano, cavaliere del lavoro e fondatore (insieme ad Achille Talenti) della Società Tudini e Talenti
 Stefania Tudini – nuotatrice, sincronetta, dirigente sportiva e allenatrice di nuoto e nuoto sincronizzato italiana, una delle più rilevanti attrici dello sviluppo in Italia del nuoto sincronizzato
 Marco Tudini – flautista, sassofonista e percussionista del gruppo musicale italiano di rock progressivo Celeste
 Domenico Tudini – dirigente pubblico e privato italiano, attualmente Amministratore delegato di Infratel Italia e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Sport
 Premio Tudini – competizione ippica italiana che si tiene ogni anno all'ippodromo delle Capannelle

Altro
 Impresa Tudini & Talenti – impresa edile italiana